P96 peut faire référence à :
 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Volatile (P96), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres